Креативная педагогика — наука и искусство творческого обучения. Это — разновидность педагогики, противопоставленная таким видам педагогик, как педагогика принуждения, педагогика сотрудничества, критическая педагогикa (от ). Креативная педагогика учит обучаемых учиться творчески, становиться созидателями самих себя и созидателями своего будущего.

Снятие омонимии (снятие неоднозначности) 
С одной стороны, креативная педагогика должна быть отдифференцирована от обучения творчеству как предмету /см., например, Фонд творческого образования (от ), который этим занимается/. Так, например, можно обучать творчеству (даже творчеству!) совершенно нетворчески, то есть традиционными методами.

Креативная педагогика, напротив, может быть применена к ЛЮБОМУ предмету, будь это математика, физика, языки или экономика. До определенной степени можно сказать, что предмет изучения не имеет значения, а вот методология (тип педагогики) имеет: именно поэтому введение творческих методологий изменяет процесс обучения/изучения.

С другой стороны, нужно отдифференцировать креативную педагогику от творческого обучения, как такового. Так, например, учитель может быть очень творческим человеком и может быть даже лучшим учителем в школе, но может делать своё дело интуитивно (без знания и без преподавания специальных методов творческого развития), и тогда ученики будут любить и знать его предмет, но это не значит, что они сами станут творческими людьми или начнут творить в этой области знания.

Креативная педагогика — это наука и искусство творческого обучения, или, другими словами, знание и исследование того, как формировать (развивать) творчество и творческую личность, а также умение и искусство применять это знание, то есть делать это творчески в любом предмете обучения.

Определение 
Андрей Алейников, автор термина и концепции креативной педагогики, дал ей определение в виде формулы изобретения, точной словесной формулы, используемой в технологии для описания изобретений.

«Педагогика креативной ориентации, содержащая педагогическое воздействие на субъект для освоения определенного учебного материала (учебного предмета) и отличающаяся тем, что с целью повышения эффективности обучения педагогическое воздействие осуществляется на фоне центробежного надкритического взаимодействия, при этом обучаемый переводится из ранга объекта воздействия в ранг субъекта творчества (креативности), а традиционный (основной) учебный материал переводится из ранга предмета освоения в ранг средства достижения некоторой созидательной цели, дополнительный же материал содержит описание и показ действия эвристических приемов и методов».

Креативная педагогика была практически сразу признана (опубликована) за рубежом — в 1990. А авторы, например, Энциклопедического словаря-справочника не только включили статью о креативной педагогике, но также и прокомментировали ту необычную форму, в которой она была дана — формулу изобретения.

Этимология 
См. Креативность и педагогика

Цель 
Цель креативной педагогики состоит в том, чтобы преобразовать ЛЮБОЙ предмет (класс, курс, программу, школу) в творческий учебный процесс, который воспитывал бы творческих учащихся (учащихся «на всю оставшуюся жизнь», умеющих и любящих самообучаться) — намного более эффективных, чем выпускаемые традиционной школой. Такой процесс преобразования традиционного предмета (класса, курса, программы, школы) называется «креативной или творческой ориентацией».

Дискуссия 
Типичное возражение на введение креативной педагогики, как нового вида педагогики, звучит так: «Любая педагогика является творческой.» Хороший ответ на это, «Да, до некоторой степени. Но каков в них уровень достигаемого творческого развития? И к тому же в дискуссии лучше избегать таких абсолютизаторов, как „любой, каждый, всякий, везде, всегда“, и т. д., потому что один контр-пример может разбить такой „абсолютизированный“ аргумент: например, насколько творческими являются обучение из под палки, зубрежка или муштра?»

В объективной действительности, несмотря на лозунги и вдохновляющую практику великих педагогов прошлого, таких как Ян Амос Коменский,Иоганн Генрих Песталоцци, Рудольф Штейнер, Мария Монтессори, Антон Семёнович Макаренко, и т. д.), несмотря на пожелания родителей и опекунов, тип педагогики зависит от потребностей общества.
 Когда общество нуждалось в собирателях, рыбаках и охотниках (в древние времена), там существовала примитивная педагогика (обучение) следования, которая производила собирателей, рыбаков и охотников на простом примере («Делай как я! Следуй за мной!»). Этого было достаточно, чтобы произвести (воспитать) собирателей, рыбаков, охотников, и даже воинов.
 Когда общество нуждалось в ораторах и философах, возникала педагогика (студии Древней Греции), ориентированная на воспитание оратора или философа в классах риторики, в общественных дискуссиях (а когда Сократ ввел новую методологию, теперь известную как метод Сократа, он был приговорен к смерти).
 Когда общество нуждалось в большем количестве мастеровых, в этом обществе появлялись технические школы (мастерские) и, соответственно, педагогики для обучения техническим умениям и навыкам.
 Когда обществу понадобились более образованные инженеры и доктора, в нем появилась педагогика приобретения знаний (школы, колледжи, университеты).
 Когда в середине XX века оказалось, что существующие способы преподавания и решения задач не достаточны для удовлетворения потребностей общества, то появились школы для обучения творческому решению задач, школы обучения творчеству, и как результат этого развития, новая педагогика, которая получила название креативной педагогики.

Все эти типы педагогик существуют и сосуществуют в современной педагогике, но текущее столетие многие считают веком творчества и инноваций. Общество нуждается в большем количестве творческих людей. Появление и рост так называемого творческого класса (от ) является реальностью. Именно поэтому появляется креативная педагогика как педагогика, стремящаяся к воспитанию созидателя (творческого человека), способного справиться с постоянно растущей сложностью жизни и ускоренным развитием общества.

Креативная педагогика вбирает в себя результаты исследований в области развития творческого потенциала таких авторов, как Уоллес (Graham Wallas), Осборн (Alex Osborn), Гордон (Gordon), Гилфорд (J.P. Guilford), Парнес (Sid Parnes), Торранс (Ellis Paul Torrance), Дэвис (Gary Davis), Генрих Альтшуллер, и т. д.) и приносит это в класс (курс, программу, школу), чтобы значительно улучшить процесс обучения.

Статья "Гуманное творчество, " опубликованная в Энциклопедии творчества / Encyclopedia of Creativity, объясняет, что креативная педагогика, как новое направление в науке об обучении, обобщает и объясняет все от музыки и художественных классов до творчески ориентированных курсов, так тщательно собранных и точно описанных Алексом Осборном [5] … Креативная педагогика обобщает:
 уроки искусства
 техническое творчество
 психологию творчества
 творческое решение проблем
 творчески-ориентированные программы обучения

Следующий естественный шаг после создания креативной педагогики должен был проверить, могут ли теория и практика творческого обучения передаваться другим учителям, профессорам или вообще педагогам. Креативная мета-педагогика — наука и искусство обучения учителей тому, как преподавать творчески, появилась как ответ на этот вопрос в 1990—1992. Обучение эвристическому мышлению — это часть креативной педагогики, а обучение эвристическому мышлению учителя — это часть креативной мета-педагогики.

Некоторые примеры первого применения креативной педагогики 
 креативно-ориентированная лингвистика, Военный Институт Министерства Обороны, Москва, Россия, 1984-92
 креативное управление, Центр креативных исследований, Российская Академия Наук, Москва, 1990—1992
 Word Origins and Usage / Происхождение и использование слов (ENG2210),
 Effective Communication / Эффективная коммуникация (COM1110),
 Psychology of Creativity / Психология творчества (PSY3390),
 Foundations of creative education / Основы творческого образования (EDU6625), Тройский университет, Монтгомери, Алабама, 1994—2006.
 Микрошкола (Британия,Америка,Россия)

К 2006 г. креативная педагогика и креативная мета-педагогика в форме многочисленных программ для учителей, менеджеров, и руководителей в области образования и бизнеса распространились от США до Пакистана, Сингапура, Таиланда и Южной Африки.

В России, где была опубликована первая работа о креативной педагогике, этот термин также использовался позже для коммунарского воспитания как "коллективная креативная педагогика" в работе Иванова И. П. Интересное определение цели креативной педагогиги появилось в работе Злотина и Зусман.

Понятие креативной педагогики было использовано многочисленными исследователями и педагогами (см. Круглов, Морозов и Чернилевский в монографиях и диссертационных исследования как в России (Google «креативная педагогика»), так и за рубежом (Google «creative pedagogy»). В настоящее время термин «креативная педагогика» становится общепринятым и используется все более широко, а его разновидности, такие, например, как, «создание креативной дидактической среды» становятся предметом диссертационных исследований.

Ссылки

См. также 
 Креативный класс
 Креативная экономика
 Креативный директор
 Креативное агентство
 Креативный учёт

Литература для чтения 
 Креативная педагогика: методология, теория, практика (2002)./ Под ред. Ю. Г. Круглова. — М.: МГОПУ им. М. А. Шолохова, изд. центр «Альфа»
 Морозов А. В. Чернилевский Д. В. (2004). Креативная педагогика и психология, Академический проект

Kреативная педагогика